Miejscowości w USA:
 Winthrop – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Winthrop – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Winthrop – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Winthrop – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Winthrop – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Suffolk
 Winthrop – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Winthrop – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Okanogan
Gminy w USA:
 Winthrop (ang. Winthrop Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec